Скапула (Scapula) е име на:
 Хора
 Когномен на римските фамилии Юлии, Корнелии, Остории
 Публий Корнелий Скапула, консул 328 пр.н.е.
 Квинт Осторий Скапула, първият преториански префект 2 пр.н.е. заедно с Публий Салвий Апер; брат на Публий (управителя на Египет)
 Публий Осторий Скапула, управител на Египет (3-10/11 г.); брат на Квинт (преторианския префект)
 Квинт Осторий Скапула, суфектконсул между 41 и 45 г.
 Публий Осторий Скапула, суфектконсул вероятно 46 г., управител на Британия (47-52 г.)
 Марк Осторий Скапула, суфектконсул 59 г., син на суфектконсула от 46 г.
 Марк Осторий Скапула (консул 97 г.), суфектконсул 97 г.
 Марк Осторий Скапула (консул 99 г.), суфектконсул 99 г.
 Гай Юлий Скапула, суфектконсул 139 г.
 Публий Юлий Скапула Приск, суфектконсул 192 г.
 Публий Юлий Скапула Тертул Приск, консул 195 г.
 В анатомията
 Скапула, плоска кост част от гръдния пояс при човека и висшите гръбначни.